Mužská dvouhra Astana Open 2022 probíhal v první polovině října 2022. Do singlové soutěže astanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Jihokorejec Kwon Soon-woo, který dal přednost souběžně hranému turnaji v Tokiu, kde dohrál v semifinále.

Do semifinále postoupili čtyři hráči z první světové desítky. To se na okruhu ATP v kategorii ATP Tour 500 a nižších stalo naposledy na China Open 2019.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finále zdolal třetího nasazeného Řeka Stefanose Tsitsipase po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4 za 75 minut hry. V probíhající sezóně si po triumfech v Římě, Wimbledonu a týdnu starém vítězství z Tel Avivu připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo jeho jubilejní devadesátý titul na okruhu ATP Tour. Řeka porazil poosmé z deseti vzájemným zápasů. Djoković si zároveň zajistil účast na turínském Turnaji mistrů, a to díky pravidlu zajišťujícímu účast grandslamovým vítězům na závěrečném turnaji, pokud jsou na konci roku postaveni v první dvacítce hodnocení. Tsitsipas prohrál i své deváté finále z kategorii ATP Tour 500.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

ATP Tour 2022